Rue Duroc à Paris.
 Rue Duroc à Lyon ;